«Ла Экида́д» () — колумбийский футбольный клуб из города Богота. Название команды переводится как «Равноправие».

В настоящий момент выступает в Кубке Мустанга, сильнейшем дивизионе страны.

История 

Команда была основана в декабре 1982 года, первые годы своего существования выступала в региональных соревнованиях, в 1993 году дебютировала в «Примере C», третьем дивизионе чемпионата Колумбии. С 2003 года «Ла Экидад» выступал в «Примере B», победив в котором в 2006 году, клуб добился права в 2007 году дебютировать в высшем дивизионе чемпионата Колумбии.

В 2008 году «Ла Экидад» добился своего первого крупного успеха победив в кубке Колумбии. В 2009 году команда впервые в своей истории приняла участие в международном кубке, в Южноамериканском кубке она уступила в первом раунде чилийскому клубу «Унион Эспаньола». В 2011 году «Ла Экидад» вновь будет принимать участие в розыгрыше Южноамериканского кубка. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Метрополитано де Теко», вмещающем 10 000 зрителей.

Достижения 
 Вице-чемпион Колумбии (3): 2007-II, 2010-I, 2011-I
 Победитель Второго дивизиона Колумбии (1): 2006
 Обладатель Кубка Колумбии (1): 2008

Сезоны по дивизионам 
 Примера А (28): 2007—
 Примера B (4): 2003—2006
 Примера C (10): 1993—2002

Участие в южноамериканских кубках 
 Южноамериканский кубок (7):
 Первый раунд — 2009
 Второй раунд — 2011
 Первый раунд — 2012
 1/8 финала — 2013
 1/4 финала — 2019
 Групповой этап — 2021
 Передварительный раунд — 2022

Знаменитые игроки 

  Хон Виафара
  Габриэль Гомес
  Роман Торрес

Знаменитые тренеры 
  Алексис Гарсия

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

Футбольные клубы Колумбии
Спорт в Боготе